Maisach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Maisach (Amper), linker Zufluss der Amper bei Mitterndorf, Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Maisach (Lierbach), linker Zufluss des Lierbachs (zur Rench) im Gebiet der Kleinstadt Oppenau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Maisach (Rotach), rechter Zufluss der dort noch Rothach genannten Rotach unterhalb von Weiler im Allgäu, Markt Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Gemeinde und Ort:
 Maisach, Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Maisach (Oppenau), Stadtteil und Dorf von Oppenau im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Maisbach